niem. Arys
 Orzysz – miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim
 Orzysz – dawna gromada
 Orzysz – jezioro

Zobacz też:
 rzeka Orzysza
 Poligon Orzysz